La juxtaposition des lettres « N » et « S », en majuscule ou en minuscule, avec ou sans séparateurs (espaces, points, slash,..) peut se référer à :

 NS est un sigle pouvant signifier :
 Non Substituable, mention apposée sur une ordonnance par un médecin qui impose aux pharmaciens la délivrance du médicament princeps et non du médicament générique ;
 Nederlandse Spoorwegen, chemin de fer néerlandais ;
 NeXTSTEP, système d'exploitation Unix-based produit de  à , qui est à la base du système d'exploitation Mac OS X de Apple.
 Norfolk Southern Railway, chemin de fer de classe 1, aux États-Unis ;
 Network Simulator, logiciel libre de simulation par évènements discrets ;
 National-socialisme, l'idéologie nazie ;
 Nouvelle Star, émission de télé-crochet musicale française ;
 Nageur-Sauveteur, titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.
 Naruto Shippuuden, un manga.

 NS est un code qui désigne :
 Le Suriname, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.
 La province canadienne de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia en anglais).

 NS sont les initiales de :
 Nicolas Sarkozy (1955-), homme d'État français,  président de la République française (2007-2012) ;
 Natural Selection, jeu vidéo.
 Notification Server, serveur applicatif composant de la Symantec Management Platform (SMP)

 ns est le symbole de :
 nanoseconde, une sous-unité de temps.

 Ns est le symbole de :
 nielsbohrium, nom proposé (en 1992) d’abord pour l’actuel dubnium (Db), puis pour l’actuel bohrium (Bh).

 Ns, un digramme de l'alphabet latin.

 n.s., sigle signifiant nouveau style (ou new style en anglais), désignant une date dans le calendrier grégorien ; par opposition à a.s. pour ancien style (o.s. pour old style en anglais), désignant une date du calendrier julien.

 n.s., signifie non significatif en statistiques.
 N.S., abréviation chrétienne pour « Notre Seigneur »